, littéralement « grand orient », est un nom propre japonais représentant notamment :
 L'archipel Daitō au sud-ouest du Japon ;
 La ville Daitō dans la préfecture d'Ōsaka ;
 , une société de production japonaise active de 1928 à 1942 ;
 D'anciens bourgs et villages japonais.